Dazhangzhuang bezeichnet:

 Dazhangzhuang (Beichen) (大张庄镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Beichen in der chinesischen Stadt Tianjin
 Dazhangzhuang (Yiyuan) (大张庄镇), Großgemeinde im Kreis Yiyuan in der chinesischen Provinz Shandong
 Dazhangzhuang (Longyao) (大张庄乡), Gemeinde im Kreis Longyao in der chinesischen Provinz Hebei